Diack ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Diack (* 1930), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 John Michael Diack (1869–1946), schottischer Musikverleger, Komponist und Vokalpädagoge
 Lamine Diack (1933–2021), senegalesischer Sportfunktionär